Средний Посто́л () — деревня в Завьяловском районе Удмуртии, административный центр Среднепостольского сельского поселения.

Расположена в 28 км к западу от центра Ижевска. Через деревню протекает река Постолка. Рядом с деревней проходит Нылгинский тракт, соединяющий Ижевск и Нылгу.

История 

До революции Средний Постол входил в состав Сарапульского уезда Вятской губернии. По данным десятой ревизии в 1859 году в 36 дворах казённой деревни Средний Постол при речке Постолке проживало 202 человека, работала мельница.

В 1920 году деревня входит во вновь образованную Вотскую АО. В 1925 году образуется Среднепостольский сельсовет, центром которого становится Средний Постол.

В 1994 году сельсовет преобразуется в Среднепостольскую сельскую администрацию, а в 2005 в Муниципальное образование «Среднепостольское» (сельское поселение).

Экономика и социальная сфера 
Главное предприятие деревни — СПК «Труженик», преобразованное из одноимённого колхоза.

В Среднем Постоле работают МОУ «Среднепостольская средняя общеобразовательная школа», Среднепостольский детский сад, МУЧ «Культурный комплекс „Среднепостольский“», клуб.

Население

Примечания

Ссылки 
 Отделение почтовой связи «Средний Постол» на сайте Почта России

Населённые пункты Завьяловского района Удмуртии